Tenisový turnaj ATP Interwetten Austrian Open Kitzbühel 2009 se konal ve dnech 16. – 23. května v rakouském Kitzbühelu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2009